Příjmení Heidenreich nosí více významných osobností:

 David Heidenreich (* 2000) – český fotbalový obránce
 Esaias Heidenreich (1532–1589) – slezský luterský teolog, spisovatel, kazatel a pedagog
 Jakub Heidenreich (* 1989) – český fotbalový obránce